De Gids kan syfta på:

 De Gids, nederländsk tidskrift
 De Gids, belgiskt företag